2600 steht für:
 2600: The Hacker Quarterly, US-amerikanische Zeitschrift
 Alfa Romeo 2600, italienisches Automobil
 DAF 2600, niederländisches Lkw-Modell
 ARP 2600, analoger, monophoner semi-modularer Synthesizer
 Atari 2600, Heimvideospielkonsole

Siehe auch: